Baranovka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Baranovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Baranovka (Volsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Baranovka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia